El término Arbil puede referirse a:

 la revista española y grupo de opinión de pensamiento católico Arbil;
 la ciudad iraquí de Arbil, comúnmente transliterada al español como Erbil;
 la provincia iraquí homónima.
 Monte situado en la provincia vasca de Guipúzcoa en España.